Phlyctibasidium är ett släkte av svampar. Phlyctibasidium ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Phlyctibasidium